Loschtschinka () ist ein russischer Ortsname:
 Loschtschinka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1936: Uszballen, 1936 bis 1938 Uschballen, 1938 bis 1946 Birkenried, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Loschtschinka (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk